Фридрих «Фриц» Херкенрат (, () — западногерманский футболист, выступавший на позиции вратаря. Полуфиналист чемпионата мира 1958 года.

Биография 
Фриц Херкенрат первоначально играл в гандбол. Начинал как правый вингер, и только позже стал вратарем. Вскоре после Второй мировой войны сменил вид спорта на футбол. Фриц начал учиться в Высшей спортивной школе в Кёльне, где его учителем был тренер сборной Германии Зепп Хербергер. Начинал на взрослом уровне играть за клуб .
В 1951 году стал игроком «Кёльна», где был дублером первого вратаря команды нидерландца Франса де Мюнка. В 1952 году он перешёл в клуб «Рот-Вайс» (Эссен), где стал любимцем болельщиков команды. С этой командой в 1955 году он выиграл чемпионат ФРГ, благодаря чему клуб стал первым немецким участником  Кубка европейских чемпионов, но быстро завершил свое участие уже в первом раунде после поражения от шотландского ФК «Хиберниана» (0:4, 1:1).

Херкенрат во время пребывания в Эссене, благодаря своей основной профессии учителя, получил прозвище «Летающий учитель» ().

В сборной ФРГ в 1954 — 1958 годах провел 21 матч и занял четвертое место на чемпионате мира 1958 года. На «мундиале» сыграл в пяти матчах, пропустив только последний матч за 3-е место, который немцы проиграли французам со счетом 3: 6. В этом матче вместо Хиберниана ворота защищал запасной голкипер Квятковски. После игры Херкенрат сказал: «Я должен честно признаться, что и я, наверное, не спас бы ворота ни от одного из этих шести голов, но я рад, что избежал этого разгрома».

В 1962 году Хиберниан завершил спортивную карьеру и после завершения карьеры работал в Рейнско-Вестфальский техническом университете Ахене, а позже в Дюссельдорфском университете.

Умер 18 апреля 2016 года в возрасте 87 лет.

Примечания

Литература 
 B. F. Hoffmann: Die legendären WM-Torhüter. Ein Lexikon. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2005, ISBN 3-89533-498-7, S. 79–81.
 Hardy Grüne, Lorenz Knieriem: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 8: Spielerlexikon 1890–1963. AGON Sportverlag, Kassel 2006, ISBN 3-89784-148-7, S. 144.
 Jürgen Bitter: Deutschlands Fußball-Nationalspieler. Das Lexikon. Sportverlag, Berlin 1997, ISBN 3-328-00749-0, S. 179–180.
 Georg Schrepper, Uwe Wick: „… immer wieder RWE!“ Die Geschichte von Rot-Weiss Essen. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2004, ISBN 3-89533-467-7.
 Uwe Nuttelmann (Hrsg.): Der Deutsche Ligafußball 1903–2010. Band 2, Nuttelmann-Verlag, Jade 2010.

Футболисты Германии
Игроки ФК «Виктория» Кёльн
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эссен
Игроки сборной Германии по футболу